{{Tassobox
|nome = Obazoa
|statocons =
|intervallo = 
|immagine = Unikonta collage.jpg
|didascalia = 
|dominio = Eukaryota{{Tassobox gruppo generico|titolo=(sottodominio)|nome=Unikonta o Amorphea(Cavalier-Smith) Adl 2005}}

Obazoa (Brown et al., 2013) è un proposto supergruppo, fratello di Amoebozoa (che insieme formano Amorphea). Obazoa è composto dai gruppi Breviatea, Apusomonadida e Opisthokonta. Il termine Obazoa si basa sull'acronimo OBA di O pisthokonta, B reviatea e A pusomonadida.
Determinare la collocazione di Breviatea e Apusomonadida e le loro proprietà è di interesse per lo sviluppo degli opistokonti in cui sono emerse le principali linee di animali e funghi. Le relazioni tra opisthokonta, breviatea e apusomonada non sono risolte in modo definitivo (a partire dal 2018), sebbene Breviatea sia solitamente dedotta come il più basale dei tre lignaggi.

Analisi cladistica 
Le filogenesi dell'RNA ribosomiale di solito non descrive Obazoa come un clade monofiletico (vedi ad esempio), probabilmente riflettendo la sua origine da un antenato comune molto antico,e un segnale poco filogenetico è individuabile in set di dati costituiti da uno o pochi geni.

Note

Voci correlate 
 Dominio (biologia)
 Eukaryota
 Amorphea

Eucarioti
Unikonta
Obazoa